Джон де Моубрей (; 12 сентября 1415 — 6 ноября 1461) — английский аристократ, 3-й герцог Норфолк, 6-й граф Норфолк, 4-й граф Ноттингем, 10-й барон Сегрейв и 9-й барон Моубрей, лорд-маршал Англии (с 1432 года). Кавалер ордена Подвязки (с 1451 года). Был единственным сыном Джона Моубрея, 2-го герцога Норфолка, и Кэтрин Невилл, наследником нескольких аристократических семейств. Наследовал отцу в 1432 году, но ещё несколько лет его владения находились под управлением Хамфри Ланкастерского, герцога Глостера. Моубрей участвовал в Столетней войне, заседал в Тайном совете. Он пытался добиться главенства в Восточной Англии, с которой были связаны его главные титулы, но столкнулся с противодействием Уильяма де ла Поля, 1-го герцога Саффолка, и местного дворянства; из-за ряда частных войн и беззаконий, связанных с этим конфликтом, герцог по крайней мере трижды оказывался в тюрьме. В 1450 году он поддержал Ричарда, герцога Йоркского, в его борьбе с семейством Бофортов за влияние на короля. На первом этапе Войны Алой и Белой розы герцог вёл себя довольно нерешительно: он не принял участие в первой битве при Сент-Олбансе (1455 год), ещё несколько лет не присоединялся ни к одной из противоборствующих партий, в «Парламенте дьяволов» поклялся быть верным сыну Генриха VI Эдуарду Вестминстерскому (1459). Летом 1460 года Моубрей открыто примкнул к йоркистам. Он сражался во второй битве при Сент-Олбансе, поддержал передачу короны Эдуарду IV. Его отряд сыграл решающую роль в битве при Таутоне в марте 1461 года. Герцог умер в ноябре того же года, не успев использовать победу Йорков в своих интересах. Его наследником стал единственный сын, тоже Джон Моубрей, 4-й герцог Норфолк, а после смерти его единственной внучки Анны род Моубреев угас.

3-й герцог Норфолк стал персонажем исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих VI, часть 3» и нескольких телевизионных фильмов. Историки характеризуют этого лорда как человека некомпетентного и безответственного, оказавшегося плохим господином для своих вассалов.

Биография

Происхождение и наследство 
Джон Моубрей принадлежал к знатному английскому роду нормандского происхождения, основатель которого был соратником Вильгельма Завоевателя. Моубреи владели обширными землями в Восточной, Северной и Центральной Англии. С 1295 года они носили титул барона Моубрей, к которому позже благодаря удачным бракам добавились титулы барона Сегрейв, графа Ноттингем, графа Норфолк. Дед Джона, Томас, в 1398 году получил титул герцога Норфолк. Позже он был изгнан королём Ричардом II за участие в мятежах и умер на континенте. Старший из его сыновей, тоже Томас, унаследовал все титулы, кроме герцогского; в 19 лет он был обезглавлен за мятеж против Генриха IV Ланкастерского, поднятый в защиту прав Мортимеров (1405 год). Второй сын, Джон, в 1425 году стал 2-м герцогом Норфолк. 3-й герцог того же имени был его единственным ребёнком от брака с Кэтрин Невилл — дочерью Ральфа Невилла, 1-го графа Уэстморленд, могущественного магната с севера Англии, и Джоан Бофорт, внучкой Джона Гонта и правнучкой короля Англии Эдуарда III.

Джон появился на свет 12 сентября 1415 года, когда его отец находился на континенте в составе армии короля Генриха V. В неполные одиннадцать лет он присутствовал при торжественном примирении Хамфри Ланкастерского, герцога Глостера, и кардинала Генри Бофорта. 19 мая 1426 года четырёхлетний король Генрих VI посвятил Моубрея в рыцари. 2-й герцог Норфолк умер в 1432 году, оставив сыну все свои титулы, земли и должность графа-маршала. Джону-младшему тогда было всего семнадцать лет, так что его поместья передали на время Хамфри Глостеру, заплатившему за это короне две тысячи марок, а право опекать наследника и устроить его брак купила за две тысячи фунтов Анна Глостерская, вдовствующая графиня д’Э. Позже она женила юного герцога на своей дочери Элеаноре.

Отец Моубрея не имел полного контроля над родовыми владениями, так как две трети этих земель находились в пожизненной собственности двух вдов: матери Джона-старшего Элизабет Фицалан и его невестки Констанции Холланд. Элизабет умерла в 1425 году, но после смерти 2-го герцога треть земель перешла к его вдове, так что ситуация повторилась. Земли своей тётки Констанции Джон-младший получил в 1437 году. Однако мать его пережила и даже вступила последовательно в ещё три брака — с сэром Томасом Странгуэйсом, Джоном Бомонтом, виконтом Бомонт, и Джоном Вудвиллом. В связи с этим исследовательница Р. Арчер характеризует 3-го герцога Норфолк как обладателя «безнадёжного» и «обременительного» наследства. Основные земельные владения сэра Джона были сконцентрированы на севере, в Линкольншире, а в графстве Норфолк у него было только несколько поместий; потому власть герцога никогда не соответствовала его формальному статусу, его политическое влияние было ограниченным, и он не мог собрать своём графстве сплочённую группу вассалов и сторонников. Это отразилось на поведении Моубрея во время Войн Алой и Белой розы.

Сразу после смерти отца сэр Джон предъявил свои права на наследство старшей ветви Фицаланов, включавшее многочисленные поместья и титул графа Арундел. Это было продолжение старого спора между Моубреями (1-й герцог Норфолк был женат на сестре 12-го графа Арундел) и младшей ветвью Фицаланов, баронами Мальтраверс. В июле 1433 года герцог подал петицию в парламент, но тот принял решение в пользу Мальтраверса.

На королевской службе 
Совершеннолетие для Джона Моубрея наступило в 1436 году. Ещё до этого, в 1434 году, сэра Джона включили в состав Тайного совета. В последующие годы он нёс военную и гражданскую службу. В 1436 году герцог отправился на континент в составе армии Хамфри Глостерского, чтобы освободить Кале, осаждённый Филиппом Добрым, герцогом Бургундским; враг ещё до прибытия этой армии отступил. В марте 1437 года Моубрей получил на год должности хранителя Восточных марок на шотландской границе и капитана Берика (возможно, благодаря покровительству Глостера), причём за эту службу корона выплатила ему жалованье в пять тысяч фунтов. В 1438 году он снова отправился на континент, чтобы укрепить оборону Кале и Гина (бургундская угроза по-прежнему существовала), а в 1439 году сопровождал архиепископа Йоркского Джона Кемпа на большую мирную конференцию, проходившую недалеко от Кале. Существует мнение, что герцог не одобрял стремление тогдашнего правительства заключить мир с Францией.

Летом 1441 года Моубрей проводил расследование в Норвиче в связи с беспорядками в этом городе. Прежде, чем он закончил, волнения возобновились: горожане, возмущённые чрезмерными поборами приора Крайстчерча, восстали, так что понадобилось применение силы. Город был лишён привилегий, и Норфолк по королевскому приказу назначил капитаном Норвича сэра Джона Клифтона. Тайный совет 5 марта 1443 года особо поблагодарил сэра Джона за его деятельность. 11 марта 1445 года Моубрей получил королевский патент на титул герцога Норфолка — второй по старшинству в системе английских титулов после герцога Эксетера. В октябре 1446 года он отправился в паломничество в Рим и в другие святые места на континенте, а сразу по возвращении присоединился к посольству во Францию, которое обсуждало сдачу Мэна.

Распри в Восточной Англии 

Вскоре после принятия наследства Моубрей попытался укрепить своё влияние в Восточной Англии (в Норфолке и Саффолке). Там он столкнулся с Уильямом де ла Полем — графом Саффолк с 1415 года и герцогом Саффолк с 1448 года, который становился всё более могущественным как при дворе, так и в регионе. Из-за контроля над парламентским представительством двух графств начался открытый конфликт, в ходе которого сэр Джон совершил ряд беззаконий, включая порчу имущества, нападения, ложные обвинения в преступлении, конфискации и даже убийства. Так, в 1435 году Роберт Уингфилд, управляющий Моубрея в замке Фрамлингем, со своими людьми убил Джеймса Эндрю, одного из сторонников ла Поля. Сэр Джон добился для убийц королевского помилования.

К 1440 году Саффолк стал фаворитом Генриха VI. Он добился заключения Моубрея в тюрьму по крайней мере дважды, в 1440 и 1448 годах. В первом случае Норфолк получил свободу, только выплатив огромную сумму, десять тысяч фунтов, и обязавшись не появляться в Восточной Англии. Долгое время он не получал никаких значительных должностей и выплат от короны; историк К. Ричмонд назвал этот период в жизни герцога «затмением» и предположил, что вскоре после своего второго заключения, в 1449 году, Моубрей предпринял паломничество в Рим по оформленному за несколько лет до того разрешению. Сэр Джон уже не мог защищать своих людей, как прежде (так, Роберт Уингфилд в 1441 году оказался в Тауэре из-за конфликта с неким Робертом Лайстоном, человеком ла Поля). Влияние герцога оказалось, по словам Х. Кастор, «прискорбно недостаточным», чтобы оказывать вассалам ту поддержку, на которую они имели право рассчитывать.

Роберт Уингфилд стал в 1443 году ещё одним противником Моубрея. Последний решил забрать у своего вассала поместье Хоо (Hoo), пожалованное когда-то предыдущим герцогом. Столкнувшись с сопротивлением, сэр Джон собрал целое войско с артиллерией, взял штурмом дом Уингфилда в Летерингеме, разграбил его и забрал ценности на сумму почти пять тысяч фунтов; Уингфилд в ответ назначил награду в пятьсот марок за голову вассала герцога, руководившего нападением. Из-за этой истории Моубрей оказался на шесть дней в Тауэре (август — сентябрь 1444 года). Суд обязал его выплатить три с половиной тысячи фунтов в качестве компенсации за ущерб и возместить противнику стоимость Хоо. По-видимому, ни то, ни другое сэр Джон не сделал, а потому в 1447 году Уингфилд вместе с ещё одним саффолкским дворянином Уильямом Брэндоном начал нападать на сторонников герцога, грабить их и грозить расправой. Сэр Джон как мировой судья Саффолка приказал своим врагам сохранять «королевский мир», но они проигнорировали этот приказ. Когда Уингфилд оказался в тюрьме, Брэндон выручил его оттуда в тот же день. Моубрей добился судебного запрета для обоих приближаться к нему ближе, чем на семь миль, но и это было проигнорировано: враги герцога врывались в дома его вассалов всего в пяти милях от Фрамлингема. В конце 1447 года для расследования этих происшествий была создана специальная комиссия.

К этой распре добавился конфликт с Джоном Скрупом, 4-м бароном Скруп из Месема. Предположительно именно его слуги по приказу барона убили в июне 1446 года Генри Говарда — одного из вассалов герцога, находившегося с сэром Джоном в близком свойстве. 18 июня того же года в Ипсуиче Моубрей лично контролировал формирование коллегии присяжных для рассмотрения дела об убийстве; в результате получилось, что как минимум пятеро членов коллегии оказались его людьми. Скруп подал королю прошение на том основании, что действия герцога были «изначально злонамеренными», и Генрих VI приказал закрыть дело. Моубрею пришлось с этим смириться.

К 1450 году в Восточной Англии царил хаос: регулярно происходили мелкие частные войны, нападения, грабежи и убийства, уничтожение имущества. Историки согласны с тем, что значительная часть вины за это лежит на Моубрее. Слуги герцога, по словам Ричмонда, «совершали одно беззаконие за другим, и герцог либо не мог их контролировать, либо предпочитал этого не делать». Известны случаи, когда сэр Джон заставлял тюремщиков отпустить на свободу убийц без судебного решения или когда он обвинял своего врага в преступлении, якобы совершённом в другом графстве, и под этим предлогом конфисковывал его имущество. Герцог Саффолк в 1450 году попал в опалу и погиб, но это стало проявлением общеанглийского кризиса, слабо связанного с событиями в Восточной Англии. Гибель главного врага не помогла Моубрею стать гегемоном в регионе. У него оставались сильные соперники — граф Оксфорд, барон Скейлз, а также сильный и достаточно независимый слой богатых дворян, готовых защищать свои интересы.

Начало кризиса 
В правление Генриха VI в Англии назрел политический кризис. Разные аристократические фракции боролись между собой за возможность влиять на слабовольного монарха, и при этом всё более очевидной становилась необходимость реформ. В 1450 году вспыхнуло восстание Джека Кэда, направленное против тогдашних королевских фаворитов — в том числе ла Поля. Повстанцы называли Моубрея одним из тех вельмож, которые должны стать советниками Генриха и начать преобразования. Тем не менее сэр Джон был в составе армии, подавившей восстание, а позже вместе с графом Оксфорд разыскивал в Саффолке укрывающихся повстанцев. За свои заслуги он был в 1451 году принят в орден Подвязки.

Осенью 1450 года произошло столкновение двух аристократических группировок. Одну из них возглавлял Ричард, герцог Йоркский, другую — Эдмунд Бофорт, герцог Сомерсет; сэр Джон оказался на стороне Ричарда. Причиной тому могли стать близкое свойство (герцог Йоркский был женат на тётке Норфолка, а последний — на сестре его зятя) и недовольство Моубрея тем, что король, распределяя свои милости, отдавал предпочтение своим родственникам Бофортам, а не ему. Сэр Джон встретился со своим «дядей Йорком», только что вернувшимся из фактической ссылки, в Бери-Сент-Эдмундс 15 октября 1450 года. Герцоги вместе решили, какие рыцари должны представлять графство Норфолк в парламенте, созванном на 6 ноября (правда, из двух их кандидатов прошёл только один). Затем Моубрей собрал большую вооружённую свиту, с которой приехал в Лондон, чтобы лично поддержать Ричарда. Он был назначен вместе с герцогом Йоркским и Томасом Куртене, графом Девон поддерживать закон и порядок в лондонском Сити на время работы парламента. 1 декабря люди Моубрея присоединились к свите Йорка и атаковали дом Сомерсета в Блэкфрайерс; Бофорту пришлось искать убежища в Тауэре. Большинство в парламенте было на стороне Йорка, а потому депутаты инициировали расследование деятельности Сомерсета и предложили назначить Ричарда условным наследником престола, но король фактически отклонил обе инициативы.

В феврале 1452 года герцог Йоркский собрал армию, чтобы оказать силовое давление на короля, но вскоре был вынужден сдаться. Моубрей в этом не участвовал: он был в составе войск Генриха VI, собранных в Дартфорде, и в благодарность за службу получил двести фунтов и драгоценный кубок. Существует предположение, что Ричард сам отказался от союза с сэром Джоном из-за инициированных последним смут в Восточной Англии: герцог Йоркский позиционировал себя как человека, который наведёт в Англии порядок, и такой союзник, как Моубрей, мог его скомпрометировать. В любом случае Норфолк счёл необходимым воспользоваться объявленной Генрихом VI амнистией и 23 июня 1452 года подал прошение о помиловании. Осенью 1453 года, когда король из-за припадка безумия оказался недееспособным, Норфолк выступил в парламенте против Сомерсета, обвинив его в в неспособности предотвратить потерю «двух столь благородных герцогств Нормандии и Гиени» во Франции. Вскоре Сомерсет оказался в Тауэре, а герцог Йоркский стал лордом-протектором королевства. По одним данным, Ричард приглашал Моубрея в свой совет, но тот отказался, сославшись на болезнь, по другим — Ричард не захотел пользоваться услугами Моубрея, так как опирался в этот период исключительно на Невиллов. Сэру Джону не досталась ни одна выгодная должность, и даже в Тайном совете он в этот период заседал довольно редко.

Король пришёл в себя в январе 1455 года. После этого Йорку пришлось оставить пост лорда-протектора, а Сомерсет вышел на свободу. Норфолк, почувствовавший шаткость своего положения, отдалился от политики, как и многие другие лорды, и на несколько месяцев в Англии установилось затишье.

Первые сражения Войны роз 

Мир между королевским двором и йоркистами существовал до мая 1455 года. На конец этого месяца Генрих VI запланировал заседание Большого совета в Лестере, и у многих появилось предположение, что цель созыва совета — уничтожить Ричарда Йоркского. Последний при поддержке Невиллов собрал армию и 22 мая внезапно атаковал короля со свитой, проезжавшего на пути в Лестер через городок Сент-Олбанс. Это событие, известное как первая битва при Сент-Олбансе, стало началом Войны роз. Генрих VI был разбит и оказался в плену, несколько лордов из его окружения, включая Сомерсета, погибли. Норфолк в этом сражении не участвовал, хотя в переговорах между противоборствующими сторонами накануне схватки участвовали его герольды. По данным источников, сэр Джон появился на месте боя на следующий день с войском в шесть тысяч человек, но эти цифры не могут соответствовать действительности. К кому герцог хотел присоединиться, неизвестно; при этом все современники были уверены, что он симпатизирует герцогу Йоркскому, а историки допускают, что его опоздание было намеренным. Известно, что Моубрей грозился повесить сэра Филиппа Уэнтворта — королевского знаменосца, который при Сент-Олбансе бросил знамя и спасся бегством.

В дальнейшем сэр Джон продолжал держаться в стороне от событий. Он не участвовал ни в работе йоркистского парламента 1455 года, ни во всеобщем официальном примирении 1458 года. По данным источников, в августе 1457 года Моубрей попросил у короля разрешения совершить паломничество в разные святые места Ирландии, Шотландии, Бретани и Пикардии, в Кёльн, Рим и Иерусалим. Такое разрешение было получено, но неясно, осуществил ли герцог свои намерения; во всяком случае, в январе 1458 года он участвовал в работе Тайного совета.

Когда герцог Йоркский, графы Уорик и Солсбери снова взялись за оружие в 1459 году, Норфолк их не поддержал. После поражения при Ладфорд-Бридже этим вельможам пришлось покинуть страну. В Ковентри собрался «Парламент дьяволов», настроенный в пользу Ланкастеров и объявивший Йорка изменником; Моубрей присутствовал в этом парламенте и вместе с прочими лордами 11 декабря поклялся защищать права на престол малолетнего сына Генриха VI, Эдуарда Вестминстерского. В начале февраля 1460 года ему было поручено собрать силы в Норфолке и Саффолке в ожидании высадки там Уорика.

Йоркисты высадились летом 1460 года южнее, в Кенте. При Нортгемптоне 10 июля они снова разбили и взяли в плен короля, причём Норфолк, по словам К. Ричмонда, «скорее наблюдал с безопасного расстояния, чем участвовал в битве». Сэр Джон снова встал на сторону герцога Ричарда — либо потому, что при Нортгемптоне погибли его последние друзья из числа сторонников Ланкастеров, либо потому, что с правлением Йорка он связывал надежды на укрепление своего влияния в Восточной Англии и на установление мира в королевстве. Впрочем, Моубрей мог быть в числе тех лордов, которые в октябре того же года на заседании парламента отказались передать герцогу Йоркскому корону. Ричард, желая стать королём, исходил из своей принадлежности к старшей ветви Плантагенетов, и бароны согласились с генеалогическими аргументами, но не смогли переступить через данную ими когда-то клятву верности Генриху VI. Поэтому было принято компромиссное решение: Йорк стал наследником престола.

Таутон 
В декабре 1460 года Йорк и Солсбери отправились на север и там погибли в битве при Уэйкфилде. Норфолк оставался в Лондоне. Когда граф Уорик выступил навстречу королеве Маргарите (жене Генриха VI) и дал ей бой у Сент-Олбанса, сэр Джон присоединился к нему со своим отрядом; тем не менее йоркисты были разбиты (17 февраля 1461 года). Герцогу, по словам хрониста, «с большим трудом удалось скрыться», после чего он вместе с Уориком вернулся в столицу. 3 марта Моубрей участвовал в собрании лордов-йоркистов в замке Бейнардс, на котором было решено, что сын Ричарда Эдуард должен стать королем. На следующий день сэр Джон сопровождал Эдуарда к месту его интронизации в Вестминстер.

Войска Ланкастеров не решились войти в Лондон и снова ушли в северные графства. Норфолк отправился в Восточную Англию собирать людей для нового короля; известно, что 17 марта он выступил из Кембриджа на север, догонять армию Эдуарда, которая четырьмя днями ранее выступила из столицы следом за Ланкастерами. В Кембридже к Моубрею присоединился сэр Джон Говард, его кузен и вассал, со своими людьми. Известно, что Норфолк ещё не догнал основные силы на момент военного совета в Донкастере, накануне встречи с врагом. Это могло быть связано с затянувшейся мобилизацией (вассалы герцога разошлись по домам после Сент-Олбанса, так что сборы должны были занять какое-то время) либо с болезнью командира: Моубрею оставалось жить на тот момент чуть больше полугода, и уже тогда он мог быть серьёзно болен. По данным одного из источников, в Понтефракте, когда королевская армия была уже совсем недалеко, Норфолк передал командование Говарду и остался в замке. Если это сообщение соответствует действительности, оно может считаться аргументом в пользу версии о болезни. Возможно, люди герцога везли с собой артиллерию, и в этом случае они бросили её в Понтефракте, чтобы увеличить скорость: иначе они могли не успеть к решающей схватке.

Основные силы противоборствующих сторон встретились 29 марта у селения Таутон. Ожесточённая битва началась рано утром и продолжалась около десяти часов (историки считают это сражение самым кровавым в истории Британских островов). Отряд Моубрея появился не раньше полудня, и его долгое отсутствие, вероятно, беспокоило командование йоркистов; по мнению некоторых историков, без подкреплений армия Эдуарда IV была обречена на поражение. Левый фланг йоркистов уже отступал, когда со стороны их правого фланга показались люди Норфолка. Ланкастриане, не выдержав натиска, бросились бежать. Множество людей погибло от оружия преследующих, утонуло при переправе через реки Кок и Варф. Генрих VI и королева Маргарита спаслись бегством, но их военные силы были полностью сокрушены, так что благодаря Моубрею Эдуард IV утвердился на престоле.

Последние месяцы жизни 
28 июня 1461 года состоялась коронация Эдуарда IV. Джон Моубрей как граф-маршал сыграл важную роль в этой церемонии. От монарха он получил в награду за службу ряд выгодных постов, в том числе должности управляющего и главного судьи королевских лесов к югу от Трента (11 июля) и констебля замка Скарборо (12 августа). В то же время в Восточной Англии, несмотря на поддержку со стороны короля, герцог столкнулся с ещё более жёсткой, чем раньше, оппозицией местного дворянства. Произошёл очередной конфликт — на этот раз с Джоном Пастоном из-за замка Кейстор в Норфолке, который прежде принадлежал сэру Джону Фастольфу; когда Моубрей захватил это поместье, Эдуард вмешался и заставил его уступить.

Вскоре после этих событий, 6 ноября 1461 года, Джон Моубрей умер в возрасте сорока шести лет. Он был похоронен в Тетфордском монастыре.

Семья и наследство 
Джон Моубрей женился до июля 1437 года на Элеоноре Буршье, дочери Уильяма Буршье, графа д’Э, и Анны Глостерской; по матери его жена приходилась правнучкой королю Эдуарду III и троюродной тёткой — своему мужу. По-видимому, супругов связывали близкие отношения. В этом браке 18 октября 1444 года родился сын, Джон. Для него 24 марта 1451 года был восстановлен титул графа Суррея, принадлежавший его предкам Фицаланам. После смерти отца Джон-младший унаследовал все его земли и титулы, но умер совсем молодым, в возрасте тридцати двух лет (1476 год). Единственной наследницей Моубреев стала дочь 4-го герцога Анна. Эдуард IV женил на пятилетней девочке своего второго сына Ричарда Шрусберийского, который стал графом Норфолк и лордом-маршалом; однако Анна умерла девятилетней (1481 год) и стала, таким образом, последней из потомков 3-го герцога.

После смерти юной герцогини на наследство претендовали двое потомков Моубреев по женской линии, происходивших от дочерей Томаса, 1-го герцога Норфолк. Одна из дочерей, Маргарет, была женой сэра Роберта Говарда и матерью Джона Говарда, старшего вассала 3-го герцога; другая, Изабелла, была женой Джеймса Беркли, 1-го барона Беркли 2-й креации, и матерью Уильяма Беркли. Однако Эдуард IV провёл через парламент решение о том, что наследником герцогов Норфолк должен стать его сын Ричард, а при отсутствии у него детей — потомки его братьев и сестёр. Из-за этого Говард и Беркли поддержали Ричарда III, который после своего воцарения разделил между ними владения Моубреев. Джон Говард стал 1-м герцогом Норфолкским, Уильям Беркли (к тому моменту 1-й виконт Беркли) — 1-м графом Ноттингемом. Уильям умер бездетным, так что графский титул вернулся к короне; в XVII веке его носили трое представителей семьи Говардов. Графами и герцогами Норфолк с конца XV века (с перерывами) являются Говарды. Титулы барона Сегрейва и Моубрея принадлежат семейству Стоуртон, которое тоже возводит свою генеалогию к Моубреям.

Память 
Джон Моубрей стал одним из второстепенных персонажей исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих VI, часть 3». Он впервые появляется в первой сцене первого акта, где действие происходит сразу после первой битвы при Сент-Олбансе, причём изображён как убеждённый сторонник Ричарда Йоркского; исторической действительности это не соответствует. Второе появление герцога в пьесе связано с битвой при Таутоне. Пьеса была адаптирована для экрана несколько раз. В телесериале от BBC «Эпоха королей» 1960 года Джона Моубрея играет Джеффри Уикхем (эпизод «Генрих VI: Утренняя война»), в «Войне роз» 1965 года — Дэвид Харгривз (эпизод «Эдуард IV»).

В пьесе елизаветинской эпохи «Весёлый чёрт из Эдмонтона» один из персонажей регулярно заявляет, что когда-то «служил герцогу Норфолку». У исследователей есть разные мнения о том, когда происходит действие пьесы. Согласно одной из гипотез, это эпоха Генриха VI, и тогда под герцогом имеется в виду сэр Джон. В этом случае драматург мог намеренно дать отсылку к сэру Джону Фальстафу, который в шекспировской пьесе «Генрих IV, часть 2» упоминается как паж Томаса Моубрея.

В историографии по-разному характеризуют 3-го герцога Норфолк. Для Д. Ландера это «бесчестный головорез», для М. Хикса — напротив, человек, придававший чести большое значение (подтверждение тому историк видит в том, что Моубрей последовательно преследовал Сомерсета, так как считал его поведение на посту командующего во Франции недостойным). Кроме того, по мнению Хикса, как граф-маршал Норфолк наверняка обладал чёткими представлениями о том, как следует вести себя настоящему рыцарю. Карпентер пишет о «грубой некомпетентности» сэра Джона, которая стала основной причиной успеха Уильяма де ла Поля в Восточной Англии, и о неэффективности герцога в качестве феодального сюзерена. Наконец, К. Ричмонд дал Норфолку оригинальную характеристику. По его словам, «многие средневековые аристократы были безответственными людьми … Индивидуальность Моубрея заключалась в тщательности его безответственности».

Предки

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герцоги Норфолк
2-4
Участники второй битвы при Сент-Олбансе
Участники битвы при Таутоне
Графы-маршалы Англии